M*A*S*H kan syfta på:

M.A.S.H – en amerikansk akronym för Mobile Army Surgical Hospital, se även fältsjukvård
M*A*S*H (bok) – en amerikansk roman från 1968 av Richard Hooker
M*A*S*H (film) – en amerikansk film av Robert Altman från 1970, som bygger på boken
M*A*S*H (TV-serie) – en amerikansk TV-serie, som gick i amerikansk TV 1972–1983 och som inspirerades av filmen